Richard Boyle peut se référer à :

 Richard Boyle (1566-1643),  comte de Cork, Lord Trésorier d'Irlande ;
 Richard Boyle (1612-1698),  comte de Burlington et  de Cork, Lord Trésorier d'Irlande ;
 Richard Boyle (1675-1740),   Shannon, militaire et homme d'État britannique
 Richard Boyle (1694-1753),  de Burlington et  de Cork, architecte et mécène britannique ;
 Richard Boyle (1727-1807),  de Shannon ;
 Richard Boyle (1809-1868),  de Shannon ;
 Richard Boyle (1829-1904),  de Cork ;
 Richard Boyle (v.1574-1644), évêque de Tuam.